

Села 
 Калинівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Глеюватська сільська громада
 Калинівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада (в